Příjmení Kubalík nese více různých osobností:

 Dominik Kubalík (* 1995) – český lední hokejista
 Josef Kubalík (1911–1993) – český katolický kněz, vysokoškolský pedagog, teolog, filosof a religionista
 Tomáš Kubalík (* 1990) – český hokejový útočník

Podobná jména 
 Kubelík